El Roc del Bau és una muntanya de 1.021,5 m alt del terme comunal de Costoja, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

Es troba a llevant del poble de Costoja, a l'extrem est del terme comunal, damunt mateix del Riu Major. Pertany a un fragment de terme que a darreries del segle XIX fou afegit al terme de Costoja, procedent del de Maçanet de Cabrenys, modificant així tant els termes comunals com els límits estatals.

Rep el nom de roc per la cara rocosa que presenta des de quasi totes les parts des d'on se'l veu.

Referències 

Muntanyes de Costoja